Harmsworth steht für:

 Harmsworth, britische Familie
 Harmsworth-Insel, Phantominsel im Archipel von Franz-Josef-Land, Arktis
 Mount Harmsworth, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Harmsworth Trophy, auch Harmsworth Cup, ehemalige Rennserie für Motoryachten, vgl. Daily Mail British International Harmsworth Trophy